Sainte-Luce steht für folgende Gemeinden:
 Sainte-Luce (Isère), Département Isère, Frankreich
 Sainte-Luce (Madagaskar), Region Anosy, Madagaskar mit Sainte Luce Reserve
 Sainte-Luce (Martinique), Überseedépartement Martinique
 Sainte-Luce (Québec), Provinz Québec, Kanada
 Sainte-Luce-sur-Loire, Département Loire-Atlantique, Frankreich

Sainte-Luce ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Sainte-Luce (* 1982), mexikanische Autorin, Schauspielerin und Filmemacherin